Tip (informatie), informatie waar iemand zijn voordeel mee kan doen
 Fooi, dankgeld
 Punt (voorwerp), uiteinde van iets
 Tip (joint), het filter in een cannabissigaret
 Tip (rivier), een rivier in Thailand